Lovers Rock — пятый студийный альбом британской группы Шадэ. Был выпущен одновременно в США и Великобритании в 2000 году. Согласно Nielsen SoundScan, с момента выпуска альбома было продано 3,9 миллиона копий только в США.

Список композиций 
 «By Your Side» (Sade Adu, Andrew Hale, Stuart Matthewman, Paul S. Denman) — 4:34
 «Flow» (Adu, Hale, Matthewman, Denman) — 4:34
 «King of Sorrow» (Adu, Hale, Matthewman, Denman) — 4:53
 «Somebody Already Broke My Heart» (Adu, Hale, Matthewman, Denman) — 5:01
 «All About Our Love» (Adu, Hale, Matthewman, Denman) — 2:40
 «Slave Song» (Adu, Hale, Matthewman, Denman) — 4:12
 «The Sweetest Gift» (Adu, Hale, Matthewman, Denman) — 2:18
 «Every Word» (Adu, Hale, Matthewman, Denman) — 4:04
 «Immigrant» (Adu, Janusz Podrazik) — 3:48
 «Lovers Rock» (Adu, Hale, Matthewman, Denman) — 4:13
 «It’s Only Love That Gets You Through» (Adu, Podrazik) — 3:53

Чарты

Сертификаты 

 4× платиновый
  Nielsen SoundScan: 3,900,000

 2× платиновый
  CRIA: 200,000

 платиновый
  IFPI: 40,000
  IFPI: 200,000
  IFPI: 1,000,000

 золотой
  IFPI: 10,000
  IFPI: 15,000
  IFPI: 20,000
  NVPI: 30,000
  ARIA: 35,000
  BPI: 100,000

Примечания 

Альбомы Epic Records
Альбомы Sade
Премия «Грэмми» за лучший вокальный поп-альбом